FC Lorient Bretagne Sud (normalt bare kendt som FC Lorient) er en fransk fodboldklub fra Lorient i Bretagne, der spiller i Ligue 2. Klubben blev stiftet i 1926 og spiller sine hjemmekampe på Stade du Moustoir.

FC Lorients til dato største triumf kom, da klubben i 2002 vandt den franske pokalturnering Coupe de France, efter en finalesejr på 1-0 over SC Bastia.

Kendte spillere 
Frankrig
  Fabien Audard
  Jean-Claude Darcheville
  Christian Gourcuff
  Jocelyn Gourvennec
  Patrice Loko
  Michael Ciani
  André Pierre Gignac
  Fabrice Abriel
  Steve Marlet
  Fabrice Fiorese
  Marama Vahirua
  Olivier Monterubio
  Ulrich LePen
  Stephane Pedron
  Kevin Gameiro
  Laurent Koscielny

Guinea
  Pascal Feindouno

Elfenbenskysten
  Tchiressoua Guel
  Bakari Koné

Mali
  Seydou Keita
  Sigamary Diarra

Argentina
  Manuel Barrientos
  Gabriel Penalba
  Franco Sosa
  Sebastian Dubarbier

Algeriet
  Ali Bouafia
  Mahi Khennane
  Moussa Saïb
  Rafik Saïfi
  Karim Ziani
  Yazid Mansouri

Eksterne henvisninger 
Klubbens officielle hjemmeside 

Lorient
Etableret i 1926
Lorient